El término UAEM son las siglas de:

 la Universidad Autónoma del Estado de México, una universidad pública mexicana;
 la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una universidad pública mexicana;
 los Potros Salvajes UAEM, un equipo mexicano de fútbol americano.